Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1972 година e 23-ти пореден.

Започва на 23 януари 1972 г. и завършва на 8 октомври.

Съдържа в календара 12 старта.

Стартове

Класиране

При пилотите

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони